Naranjal – miasto w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Naranjal – kanton w Ekwadorze, w prowincji Guayas
 Naranjal – gmina w Meksyku, w stanie Veracruz
 Naranjal – dystrykt w Peru, w prowincji Górna Parana